Патрис Лозон () родился 26 ноября 1975 года в Монреале, Канада — бывший канадский фигурист выступавший в танцах на льду с Мари-Франс Дюбрей.

Карьера 

С Мари-Франс Дюбрель Патрис Лозон объединился в 1995 году после распада его прежней пары с Шанталь Лефебр. Дуэт Дюбрель и Лозон получил финансовую поддержку федерации фигурного катания Канады только после того, как они выиграли серебро на чемпионате Четырёх континентов в 2000 году. До этого, чтобы оплатить расходы на тренировки, Мари-Франс работала на трех работах, а Патрис помогал своему отцу в его магазине.

Они пятикратные чемпионы Канады (2000, 2004—2007 годы), серебряные призёры чемпионатов мира 2006 и 2007 года, серебряные призёры Финала Гран-При 2006—2007, победители чемпионата Четырёх континентов 2007 года, участники двух Олимпиад.
 
На Олимпиаде в Турине Мари-Франс получила травму во время исполнения оригинального танца. На последней поддержке она соскользнула с руки партнера и сильно ударилась об лед. Дуэт вынужден был отказаться от продолжения борьбы.

В сезоне 2007—2008 пара решила отдохнуть от любительских стартов. Патрис Лозон стал хореографом французской танцевальной пары Пернель Каррон — Мэттье Жост, которым он поставил произвольный танец сезона 2007—2008 на музыку Шопена.

20 мая 2008 года Мари-Франс Дюбрель и Патрис Лозон официально объявили об окончании своей любительской карьеры. В конце лета того же года Мари-Франс и Патрис сыграли свадьбу в Монреале. В декабре 2010 года у них родилась дочь.

В настоящее время вместе с женой работает тренером и хореографом в фигурном катании. В частности, тренируют датский танцевальный дуэт Кейтилин Гуд и Николай Соренсен, а в 2011 году к ним перешли испанцы Сара Уртадо и Адрия Диас.

Спортивные достижения 

(с Дюбрель)

WD = снялись с соревнований

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Профиль пары на сайте ИСУ 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года